Революционный террор — это политика устрашения, проводимая революционерами.

Режим революционного террора может быть направлен как против конкретных лиц и социальных групп, оказавшихся политическими противниками революции, так и против мирного населения вообще.

В зависимости от конкретного периода, революционный террор рассматривается либо как преступление относительно законного правительства, ныне правящего в стране; либо как государственная политика победившей контрэлиты, в ходе революционных событий утвердившейся у власти на какое-то время.

В истории России революционный террор именовался также красным террором.
Часто сопровождается контр-революционным террором. Например в Российской империи широко практиковался террор, называвшийся то белым, то черным, и исходивший из групп вполне консервативных: сюда относятся еврейские погромы, убийства отдельных оппозиционных деятелей (например Герценштейна, в июле 1906 года, в Териоках, Иоллоса, в марте 1907 года, в Москве), избиения интеллигентов, производимые так называемой «черной сотней».

Примеры революционного террора 
 Период террора во Франции
 Революционный терроризм в Российской империи
 Красный террор в России
 Красный террор в Эфиопии

См. также 
 Левый терроризм

Примечания 

Революционный террор